GWC est un sigle qui peut désigner Geoctroyeerde Westindische Compagnie (en français, Compagnie néerlandaise des Indes occidentales), une ancienne société de marchands néerlandais ;

gwc est un code qui peut désigner :
 kohistani de Kalam, une langue parlée par 85 900 personnes dans le district de Swat, ainsi que dans celui de Dir, situés dans les territoires de la Frontière du Nord-Ouest, au Pakistan.

Code